«Электроника МС 0511» (также известный под названием «УК НЦ») — персональная микроЭВМ, советский учебный компьютер (УК), разработанный для учебных классов. Входит в состав КУВТ «Электроника МС 0202».

Разработан в НПО «Научный центр», г. Зеленоград. Главный конструктор — А. Е. Абрамов, зам. ГК А. Н. Полосин, ведущие разработчики: Н. Г. Карпинский, А. И. Половянюк, О. Л. Семичастнов, Б. Г. Бекетов, А. Д. Развязнев, И. О. Лозовой, М. И. Дябин, В. Л. Сафонов, И. Н. Селянко, В. Н. Дронов и др.

КУВТ МС 0202 был впервые представлен в начале 1987 года, но по нему было сделано множество замечаний. В итоге, в конце 1987 года он был принят государственной комиссией во главе с академиком А. П. Ершовым. Выпускался серийно с конца 1987 года на заводах Минэлектронпрома: «Квант» (Зеленоград), Солнечногорский электромеханический завод (СЭМЗ),  «Мезон» (Кишинёв), «Мион» (Тбилиси), «Нуклон» (Шяуляй). По некоторым сведениям, всего было выпущено около 310 000 ЭВМ, основная масса машин — в Зеленограде и Солнечногорске. Было сформировано и поставлено около 22 000 классов КУВТ УКНЦ. В 1991 году выпуск машин был прекращён из-за снижения спроса — начались первые поставки КУВТ на базе IBM PC-совместимых компьютеров.

Помимо учебного применения, на основе УКНЦ строились системы управления технологическими процессами, телеграфные концентраторы, системы бухгалтерского учёта, системы продажи ж/д билетов и другие системы.

Электроника МС 0202 

КУВТ «Электроника МС 0202» (комплект учебной вычислительной техники, он же КВУ (комплекс вычислительный учебный), также известный под названием «Электроника УК НЦ» (учебный компьютер Научного центра)) предназначался для использования в школах, техникумах, ПТУ и высших учебных заведениях для обучения основам информатики и вычислительной техники и был призван заменить КУВТ-86.

«УК НЦ» — двухмашинный комплекс, состоящий из центральной и периферийной машин, соединённых каналом связи. Комплекс состоял из рабочего места преподавателя (РМП, центральная машина, ЦМ) «Электроника МС 0511.02» и до 12 рабочих мест учащихся (РМУ, периферийная машина, ПМ) «Электроника МС 0511.01», соединённых локальной кольцевой сетью. Каждое рабочее место состоит из микро-ЭВМ Электроника МС 0511 и монитора — монохромного (МС 6105) или цветного (МС 6106). В состав РМП входили, помимо этого, накопитель на гибких магнитных дисках («Электроника НГМД-6022», «Электроника МС 5309» либо «Электроника МС 5310») и принтер (Д-100, Epson FX-800, Robotron СМ 6329.01 М). РМУ обладал упрощённой платой микроЭВМ, не содержащей контроллеров накопителя и принтера.

Модификация «Электроника МС 0202.04» включала в себя только рабочее место преподавателя.

Технические характеристики 

Изделие «Электроника МС 0511» имело три исполнения, различающихся напряжением питания и наличием контроллера сетевого адаптера:
 Электроника МС 0511 — напряжение питания 42 В, контроллер СА У13.065.303
 Электроника МС 0511.01 — напряжение питания 220 В, контроллер СА У13.065.303
 Электроника МС 0511.02 — напряжение питания 220 В, контроллер СА отсутствует

Основные технические характеристики:
 Центральный процессор (ЦП): 16-разрядный КМ1801ВМ2 на тактовой частоте 8 МГц, быстродействие — около 600 тыс. оп./с
 Периферийный процессор (ПП): КМ1801ВМ2, тактовая частота 6,25 МГц, быстродействие — около 400 тыс. оп./с
 Память ЦП: ОЗУ — 64 Кбайт, доступно пользователю — 56 Кбайт
 Память ПП: ОЗУ — 32 Кбайт, из них доступно для запуска пользовательских подпрограмм — 22 Кбайт, ПЗУ — 32 Кбайт (четыре микросхемы масочного ПЗУ 1801РЕ2 с индексами 205..208)
 Видеопамять — 96 Кбайт (3 блока по 32 Кбайт)
 Режимы отображения: текстовый 24 строки по 10/20/40/80 символов (матрица символа — 8×11 точек), графический — 640 × 288 (более низкое разрешение по горизонтали обеспечивается масштабированием в 2, 4 или 8 раз, которое может применяться отдельно к каждой строке), 8 цветов на строку (из палитры 16). Также отображаются 2 дополнительных служебных строки.
 Клавиатура: «Электроника МС 7007», 88 клавиш
 Размеры: «Электроника МС 0511» — 448 × 290 × 80 мм
 Масса: 3,5 кг
 Потребляемая мощность: не более 25 Вт
Конструктивное исполнение — моноблок; системная плата, плата клавиатуры и блок питания размещаются в пластмассовом корпусе, совмещённом с клавиатурой.

Интерфейсы:
 Два видеовыхода (соединены параллельно)
 Параллельный порт для подключения принтера и других устройств по интерфейсам ИРПР, ИРПР-М (Centronics)
 Последовательный порт «Стык С2» — функциональный аналог RS-232, с фиксированной скоростью обмена 9600 бит/с
 Интерфейс для подключения бытового магнитофона (скорость обмена — 1200 бит/с)
 Краевой 60-контактный разъём для подключения устройств по протоколу МПИ к магистрали ЦП. Практически единственным устройством был сетевой адаптер:
 Сетевой адаптер (для машин, работающих в составе сети КУВТ УКНЦ). Построен на основе БИС КР1801ВП1-065. Локальная сеть — двухпроводная кольцевая, 57 600 бит/с, с контролем чётности, сетевой адрес 1..63 задавался переключателями на плате адаптера.
 Два 48-контактных разъёма для подключения различных периферийных устройств к магистрали ПП, в том числе:
 контроллера НГМД — устройство КМД УК (У13.065.013) на основе БИС КР1801ВП1-097 или -128
 электронного диска (существовали версии объёмом 128 Кбайт, 512 Кбайт и 1 Мбайт)
 различных кассет ПЗУ с интерпретаторами языков программирования Бейсик, Фокал 

В сохранившейся документации упоминается модификация УКНЦ Электроника МС-0512. Отличия от МС-0511:
 размеры: 364 × 206 × 76 мм
 клавиатура: 4.305.302
 интерфейс кассеты ПЗУ — отсутствует
Информация о запуске в серию отсутствует.

Особенности 
Особенностью УКНЦ является двухмагистральная архитектура с двумя одинаковыми процессорами КМ1801ВМ2. Центральный процессор выполняет задачи, определённые программами пользователя, а периферийный процессор выполняет логические функции контроллеров устройств ввода-вывода (клавиатуры, дисплея и др.), но его можно использовать и для запуска пользовательских задач. Между магистралями ЦП и ПП установлен высокоскоростной байтовый параллельный интерфейс обмена командами и данными. Кроме того, из магистрали ПП организован регистровый доступ к ОЗУ ЦП для передачи массивов данных между магистралями на фоне работы ЦП. Похожая архитектура используется в ДВК с контроллером цветного графического дисплея (КЦГД).

Другая особенность УКНЦ — организация видеопамяти в три плана по 32 Кбайт с доступом через регистры. Количество используемых планов определяет число одновременно отображаемых цветов: от 2 до 8 (из возможных 16). Регистровый доступ избавляет от необходимости выделять для видеопамяти основное адресное пространство, но замедляет работу. Для ускорения работы есть возможность использовать в качестве видеопамяти непосредственно адресуемую оперативную память. В то же время незадействованные планы видеопамяти можно использовать для хранения данных, например организовав виртуальный диск.

По-видимому, многие классы УКНЦ отличались невысокой надёжностью. Неисправности опытных образцов отмечались ещё на приёмо-сдаточных испытаниях, но эти замечания не вошли в итоговый акт комиссии. 
Официально, по техническим условиям надёжность УКНЦ составляла 10000 часов наработки на отказ, 5000 часов - для КУВТ в целом. 
Проверка, проведённая Комитетом народного контроля СССР, показала что наработка на отказ «Электроника МС0511» составляла менее 1 тыс. часов.
Причиной сбоев машины критики называли "несбалансированность тепловых режимов" и перегрев.

Программное обеспечение 

Система команд КМ1801ВМ2 — это система команд PDP-11, с командами расширенной арифметики (MUL, DIV, ASH, ASHC). Команды арифметики с плавающей запятой (FADD, FSUB, FMUL, FDIV) реализуются программно.
Тем самым, УКНЦ частично совместим с PDP-11 и другими ЭВМ сходной архитектуры, в частности, с некоторыми машинами СМ ЭВМ, серией «Электроника-60», ДВК и БК. Полной двоичной совместимости с этими компьютерами нет из-за разницы в организации памяти и портов ввода-вывода.

При включении РМП появляется загрузочное меню.
На РМУ сразу начинается загрузка из сети.

Программное обеспечение УКНЦ включает в себя:
 операционная система — РАФОС, РУДОС, ФОДОС (клоны RT-11) либо RT11SJ
 управляющая программа локальной сети, для загрузки программ с РМП на РМУ через сеть
 языки программирования — Бейсик (Бейсик Вильнюс, Turbo Basic Олега Герасимова), Паскаль, Модула-2, Си, ассемблер MACRO-11, РАПИРА, Е-практикум, Lisp, Лого, Пролог, Форт, Фокал, Фортран
 прикладные программы — текстовые редакторы, электронная таблица, учебная СУБД и др.
 обучающие программы по школьным предметам
 текстовые игры — используют только возможности текстового режима: «Королевство Эйфория», «Сталкер», «Бармен», «Городки» и др.
 графические игры — «Замок гоблинов» (клон Lode Runner), Hot Line (Sokoban), «Кот-рыболов», «Castle», «Garden» и др.
 файловый менеджер «PAF Commander» А. Петросяна

Практически всё программное обеспечение хранилось и распространялось на 5-дюймовых дискетах. Практически единственной известной программой, распространяемой на картридже, был «кассетный» вариант Вильнюс Бейсик.

Модернизация 
С 1994 года ЗАО «ЛИнТех» («Лаборатория информационных технологий») выполняло модернизацию классов УКНЦ. Разработка носила название Net-Rt11. В качестве головной машины использовался IBM PC-совместимый компьютер со специальной ISA-платой (на базе однокристальной микроЭВМ i8751), подключаемой к сети УКНЦ, модернизировалась сеть. Разработка была основана на аналогичной модернизации для КУВТ «Корвет». В результате скорость работы сети повышалась до 375 Кбит/с, на РМУ появлялась возможность работать в операционной системе RT-11 с доступом к 8 логическим дискам до 16 МБ каждый. Всего было модернизировано 3500 школ. Цена модернизации класса в 1994 году составляла 600 долл.

Для использования совместно с Net-Rt11, ООО «Алтер-Вест» предлагала свою систему DOS-Line, позволяющую работать с каждого РМУ в режиме «Virtual PC», организовать многотерминальную работу в MS-DOS и Windows 3.11.
Net-Rt11 и DOS-Line были рекомендованы Министерством образования РФ для применения в школах.

Другим вариантом модернизации является использование УКНЦ в качестве терминала — через стык С2 специальным кабелем выполняется подключение к последовательному порту компьютера, работающего под управлением Linux.

В 1994—1995 годах кооператив «Электронные работы» выпускал адаптер для подключения жёсткого диска IDE, выполненный в виде стандартного модуля расширения. Жёсткий диск для ноутбуков формата 2.5" мог устанавливаться прямо внутри этого модуля. Кооператив также предлагал модернизацию сети NET128.

Серийно выпускался электронный диск на основе БМК К1515ХМ1 и микросхем памяти К565РУ7 в формате стандартного модуля расширения.

Радиолюбителями также выполнялось подключение к УКНЦ контроллеров MFM и IDE для использования внешних жёстких дисков. Также было несколько вариантов подключения «электронного диска».

Литература и публикации 
 
 В журнале «Информатика и образование» регулярно публиковались статьи, посвящённые УКНЦ. Существовал специальный раздел — «Клуб УКНЦ». Последние публикации датируются 2000 годом.
 Журнал «Персональный компьютер УКНЦ» — выпускался в 1994—1995 годах издательством «Образование и информатика», затем издательством «Компьютика». Всего вышло 7 выпусков журнала (№ 1-3’94 и № 1-4’95).

Примечания

Ссылки 
 УКНЦ & PDP-11 — сборник документов и программного обеспечения УКНЦ
 Электроника МС0511.01 УКНЦ — фотографии
 Архив программ для компьютеров УКНЦ, ДВК и БК..
 UKNCBTL — проект эмулятора УКНЦ с открытым исходным кодом
 Эмулятор УКНЦ онлайн — эмулятор УКНЦ, работающий в браузере
 Эмуляторы УКНЦ и ДВК — обзор эмуляторов и игр
 Сборник игр 40в1 для УКНЦ и UKNCBTL — образ 800кб дискеты..
 Тема посвящённая играм — обсуждение и публикация классических и современных игровых проектов.
 Акт государственной комиссии по проведению испытаний базового комплекса вычислительного учебного (КВУ) «Электроника МС 0202», 1987 г.
 «КУВТ УКНЦ: опытный образец принят» — интервью с А. П. Ершовым, 6 ноября 1987 г.
 А. Г. Северный. УКНЦ — по следам государственных комиссий — критическая статья
 Материалы по УКНЦ на Emuverse.ru
 ОС UNIX на УК-НЦ

Компьютеры СССР
PDP-11
Появились в 1987 году в СССР